Русин — українське прізвище, прізвисько в часи середньовіччя, що означало етнос особи.

Люди 
 Андрій (Русин) (?—1572) — Пінський та Турівський православний єпископ.
 Русин Андрій Васильович (* 1971) — директор Закарпатського протипухлинного центру, Заслужений винахідник України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Русин Богдан Павлович (* 1952) — доктор технічних наук, професор.
 
 Русин Гаврило Іванович (? — ?) — 154-й міський голова Мукачева (1946—1948).
 Давид Русин (? — після 1570) — львівський міщанин, купець
 Русин Євген Володимирович (* 1996) — український футболіст, центральний півзахисник клубу «Поляна».
 Русин Зенон (1895—?) — санітарний четар УГА, учасник боїв за Львів та походу на Київ 1919
 
 Йосиф Русин (? — після 1534) — Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси
 Русин Марко Олександрович (1921—1977) — білоруський композитор, музикант, педагог. Член Союзу радянських композиторів БРСР.
 Русин Микола Миколайович (* 1970) — радянський та український футболіст, нападник. У 1987 році разом з Юнацькою збірною СРСР виграв чемпіонат світу.
 Русин Михайло Васильович (?) — 155-й міський голова Мукачева (1949-1954).
 Русин Михайло Михайлович (?) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Русин Назарій Орестович (* 1998) — український футболіст, нападник луганської «Зорі». Виступав за молодіжну збірну України.
 Павло Русин (1470—1517) — поет і мислитель доби Відродження.
 Русин Ростислав Ігорович (* 1995) — український футболіст, атакувальний півзахисник харківського «Металіста 1925».

Див. також 
 Русини (значення)

Примітки 

Українські прізвища